Гренуа́, Ґренуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південний схід від Парижа, 115 км на захід від Діжона, 50 км на північний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 100,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Гренуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гренуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр